0 steht für:
 die Zahl Null als neutrales Element der Addition oder als Anzahl der Elemente der leeren Menge
 Nullzeichen in der Datenverarbeitung
 vorzeichenbehaftete Null, die Zahl Null mit einem Vorzeichen, welche Verwendung in der Mathematik und Informatik findet
 Füllnull, ein typografisches Füllzeichen für Datensätze mit vorgeschriebener Zeichenlänge, siehe Führende Null und Füllnull
 Blutgruppe 0, siehe AB0-System
 den Beginn deutscher Autokennzeichen für politische Institutionen, siehe Liste der Kfz-Kennzeichen in Deutschland #0–9

0 bezeichnet in der Wissenschaft:
 Nullelement, siehe Neutrales Element
 Nullpunkt, Ausgangspunkt für gemessene oder berechnete Werte
 Nullvektor, das Nullelement eines Vektorraums
 den Nullwert in der Informatik
 Nahrhafte Null (oder Nullergänzung) bei der quadratischen Ergänzung in der Mathematik

0 bezeichnet in der Informationstechnik:
 die Netzwerkadresse 0.0.0.0

Siehe auch:
 0-km-Stein, eine 1971 von Miklós Borsos gestaltete Skulptur in der ungarischen Hauptstadt Budapest
 Typ 0
 Null (Begriffsklärung)
 Nullmatrix
 Nullfunktion
 Nenngröße 0
 00
 O (Begriffsklärung) (Buchstabe)
 Ø (Begriffsklärung)
 Typ 0 (Begriffsklärung)